Бабуханя́н () — армянская фамилия, которую носили:

 Бабуханян, Айк Борисович (род. 1964) — армянский политический деятель
 Бабуханян, Заруи — российская журналистка
 Бабуханян, Юрий — дипломат, поверенный в делах посольства Армении в Арабской Республике Сирия